Rzeź niewiniątek – termin określający historię opisaną w Ewangelii Mateusza.

Sztuka 
 Rzeź niewiniątek – obraz Bruegla
 Rzeź niewiniątek – obraz Guido Reni
 Rzeź niewiniątek – obraz Nicolasa Poussina
 Rzeź niewiniątek – obraz Fra Angelico
 Rzeź niewiniątek – obraz Tintoretta
 Rzeź niewiniątek – fresk Giotta
 Rzeź niewiniątek – amerykański film z 1993 w reżyserii Jamesa Glickenhausa